Toniolo ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Ferrari Toniolo (1917–2004), italienischer Geistlicher, Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche
 Beat Toniolo (* 1962), Schweizer Polit- und Performance-Künstler
 Claudio Toniolo (* 1940), italienischer Chemiker
 Deborah Toniolo (* 1977), italienische Langstreckenläuferin
 Edoardo Toniolo (1907–1986), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Toniolo (1845–1918), italienischer Wirtschaftshistoriker und Soziologe
 Melita Toniolo (* 1986), italienische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin